«Кто придумал колесо?» — советский молодёжный художественный фильм, снятый режиссёром
Владимиром Шределем на студии «Ленфильм» в 1966 году по повести Владимира Краковского «Возвращение к горизонту».

Премьера фильма состоялась 24 апреля 1967 года.

Сюжет 
Лирический фильм о первой любви и первых опытах самостоятельной жизни.

Окончив школу, Сева Лосев устраивается на химкомбинат. Герой фильма — рабочий паренёк, пытлив и вдумчив, иногда доверчив к людям и с готовностью раскрывается перед ними, иногда излишне подозрителен и задирист («Наверное, у меня плохой характер» — признаёт он сам в последнем кадре фильма, обращаясь к зрителям). Любовь, дружба, работа — не всё гладко, не всё сразу получается, но он упорно ищет своё место в жизни, своё настоящее призвание. Через становление характера молодого человека,  приходит к нему сознание высокой ответственности перед людьми за свои дела.

В ролях 
 Георгий Корольчук — Сева Лосев (в титрах Юрий Корольчук)
 Галина Никулина — Саша
 Полина Куманченко — тётя
 Наталья Селезнёва — Зойка
 Георгий Вицин — дядя Коля
 Михаил Глузский — председатель завкома
 Виктор Костецкий — Алексей Егоров
 Николай Волков (старший) — академик Щеглов
 Наталья Гурзо — Инна
 Борис Рыжухин — главный инженер
 Сергей Дрейден — Виктор
 Балис Дварионас — пианист
 Тамара Валасиади — эпизод

В фильме звучит песня «Облако напрокат» композитора Исаака Шварца на стихи Геннадия Шпаликова и песня «Каникулы любви» («У моря, у синего моря») в исполнении японского дуэта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Отзывы 
 «Советский экран» 1967 года
 

Фильмы СССР 1966 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-мелодрамы СССР
Экранизации повестей
Производственные фильмы